González kan som auktorsförkortning betyda:

 Aldo E. González
 Antonino González
 Antonio González
 Carlos E. González
 Carmen C. González
 José González
 José Valentín Herrera González
 Francisco Franciscous González

Robotskapade auktorsförkortningar